Карл Доплер (1825 - 1900) — угорський композитор, флейтист і диригент українського походження.
 Крістіан Доплер (нім. Christian Doppler; 29 листопада 1803, Зальцбург — 17 березня 1853, Венеція) — австрійський фізик і математик.
 Франц Доплер (; * 16 жовтня 1821, Львів — † 27 липня 1883, Баден) — австро-угорський флейтист і композитор.